Bedrich de Donin, noble, voyageur et écrivain bohémien.
 Nicolas Donin, frère de l'ordre franciscain du .

Homonymie
Homonymie de patronyme